

Geografia

Francia 
 Le Montet – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Le Montet – ex cantone con capoluogo Le Montet
 Le Montet – ex comune ora frazione di Montet-et-Bouxal, comune nel dipartimento del Lot (Occitania)
 Le Montet – ex comune ora frazione di Vandœuvre-lès-Nancy, comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)

Pagine correlate 
Les Montets – comune svizzero nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
Montet – pagina di disambiguazione